KKDT steht für:
 Bahnhof Köln Messe/Deutz (DS100-Code), deutscher Bahnhof

KKdt steht für:
 Korpskommandant, Schweizer Generalsrang

Kkdt steht für:
 Korpskommandant, ehemaliger österreichischer Generalsrang, heute Generalleutnant

Abkürzung